Маргарита од Аустрије (1204—1266), Грофица од Аустрије и краљица Бохемије, жена Отокара II од Бохемије. 
 Маргарита од Аустрије. Кћерка Максимилијана I, тетка Карла V, жена принца Хуана од Арагона и Кастиље и Филбета од Савоје. 
 Маргарита од Аустрије (1522—1586). Кћерка Карла V, владарка Холандије. 
 Маргарита од Аустрије (1584—1611). Краљица Шпаније, жена Филипа III, надвојвоткиња од Аустрије. 
 Маргарита од Аустрије (1651—1673). Царица Светог римског царства, жена Леополда I, кћерка Филипа IV краља Шпаније.